Offiziermesse heißen:

 der Raum der nautischen Offiziere an Bord eines Schiffes, siehe Messe (Schifffahrt)
 der Speise- und Freizeitraum von Offizieren, siehe Offizierskasino – dort auch zur Unteroffiziersmesse